O A.F.C. Totton é um clube de futebol da Inglaterra da cidade de Totton and Eling, Hampshire. O clube foi fundado em 1886. Atualmente o clube disputa a Southern Football League Division One South, que equivale à 8ª divisão inglesa.

Títulos

Nacionais 
Ligas
 Southern Football League Division One South & West: 2010–11
 Wessex Football League Premier Division: 2007–08
 Hampshire League Division One: 1981–82 e 1984–85

Copas
 Hampshire Senior Cup: 2009–10 e 2010–11
 Wessex Football League Cup: 1989–90 2002–03 e 2005–06
 Echo Trophy: 1981–82
 Reg Mathieson Trophy: 1981–82

Ligações externas 
Site oficial 

Totton
Totton
Fundações na Inglaterra em 1899
Hampshire